Il singolare del torneo di tennis Osaka Challenger 2002, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Takao Suzuki che ha battuto in finale Björn Phau 5-7, 6-2, 7-64.

Teste di serie 

 John van Lottum (secondo turno)
 Arvind Parmar (semifinali)
 Takao Suzuki (Campione)
 Björn Phau (finale)

 Alexander Peya (primo turno)
 Mario Ančić (quarti di finale)
 Robert Kendrick (primo turno)
 Alexander Waske (quarti di finale)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Osaka Challenger 2002